Keihäsjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Keihäsjärvi (sjö, lat 61,07, long 24,05), Egentliga Tavastland, 
 Keihäsjärvi (sjö, lat 60,57, long 24,45), Egentliga Tavastland, 

Robotskapade Finlandförgreningar